A 851-es jelzésű helyközi autóbusz Pomázon az Autóbusz-állomás és a Híd között közlekedett. A járatot a Volánbusz üzemeltette.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
!width=25%| Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|0|| Pomáz autóbusz-állomásvégállomás||8
|align=left|
|-
|1|| Pomáz, Dózsa György utca||6
|align=left|
|-
|3|| Pomáz, városháza||5
|align=left|
|-
|4|| Pomáz, Szabadság tér||3
|align=left|
|-
|5|| Pomáz, Egres utca||2
|align=left|
|-
|7|| Pomáz, Szedres utca||1
|align=left|
|-
|8|| Pomáz, Hídvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak
Pomáz autóbuszvonalai